Трин:

 Трин, Юджин Ху-Чау (род. 1950) — американский астронавт НАСА вьетнамского происхождения.
 Трин (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Трин (астрология) — в астрологии: аспект, равный 120° (1/3 часть окружности).